Die EVM Berlin eG (EVM) ist eine der nach Mitgliedern und Wohnungen größten sowie ältesten Berliner Wohnungsgenossenschaft. Sie wurde 1904 auf Anregung des „Bundes Deutscher Bodenreformer“ in Berlin gegründet und zählt heute rund 11.000 Mitglieder. Sie bewirtschaftet ca. 5.250 Wohnungen.

Geschichte 
Die EVM Berlin eG wurde 1904 unter dem Namen Erbbauverein Moabit mit dem Ziel gegründet, den Mitgliedern „qualitätsvolle Wohnungen in Licht, Luft und Sonne“ zu möglichst niedrigen Mieten zur Verfügung zu stellen. Die Mehrzahl der Genossenschaftsmitglieder bestand zu dieser Zeit aus Postbeamten.

Zum Wohnungsbestand der EVM Berlin eG gehören unter anderem denkmalgeschützte Wohnanlagen (z. B. in der Dudenstraße) in den Bezirken Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg, Mitte, Reinickendorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Lichtenberg.

Weblinks 
 Website der Wohnungsgenossenschaft

Wohnungsbaugenossenschaft (Berlin)
Gegründet 1904